Dois Corações e Uma História é um box set lançado pela dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano, lançado em 2004. 

Trata-se de uma edição comemorativa pelos 20 milhões de álbuns vendidos pela dupla e conta com 7 discos, com os 6 primeiros volumes representando dois anos de carreira, totalizando 100 de seus grandes sucessos, lançados entre 1991 até 2002, e o sétimo volume reúne duetos e raridades, além de um DVD com todos os videoclipes lançados pela dupla até então.

o box vendeu 250.000 cópias, sendo certificado com o disco de platina duplo pela ABPD.

Faixas

Certificações

Coletâneas de 2004
Álbuns de Zezé Di Camargo & Luciano
Álbuns lançados pela Sony Music Brasil